Ти́тхи (, , др. вар. тхитхи) — это лунный день, или время, необходимое для увеличения продольного угла между Луной и Солнцем на 12° в ведическом времяисчислении. Другими словами, Титхи — это длительность времени между последовательными периодами, когда продольный угол между Солнцем и Луной является кратным 12°. Титхи начинаются в разное время суток и длится примерно от 19 до 26 часов.

Панчанга 

Индийская Мухурта (длится 48 минут) может быть представлена в пяти атрибутах индийской астрономии, а именно:
 Вара — будний день
 Титхи — лунные сутки
 Накшатра — лунные стоянки
 Йога — угловые соотношения между Солнцем и Луной
 Карана — половина Титхи

Титхи играют важную роль, наряду с Накшатрой и Мухуртой, в ведическом времяисчислении. Существуют благоприятные Титхи, а также неблагоприятные Титхи для разных целей и аспектов жизни.

См. также 
 Накшатра
 Экадаши
 Индийская астрология
 Индийская астрономия

Понятия

Примечания

Литература 
 
 
 . — «Shukla paksha -inpublisher:icon.».
 
 
 
 
 
 Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. — М.: Республика. 1996.
 Историко-астрономические исследования, XII / Отв. ред. Л. Е. Майстров // А. И. Володарский «Астрономия в Древней Индии» — М., Наука, 1975

Ссылки 
 Панчангам в Телугу с Титхи
 Вайшнавский календарь
 Индийский календарь

Индийская астрология
Индийская астрономия
Индия